Le Monte-Carlo Squash Classic 2007 est l'édition 2007 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 10 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 25 et il est doté de  de prix.

La  mondiale Natalie Grinham l'emporte 9-2, 9-6, 9-7 () face à sa sœur la championne du monde en titre Rachael Grinham dans une revanche de la finale du championnat du monde.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références 

2007
Squash en 2007
Sport à Monaco en 2007
Sport en décembre 2007